

Персоналії 
 Адам Борош — угорський ботанік, бріолог.
 Денеш Борош — угорський шахіст, гросмейстер.
 Олександр Борош — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Петер Борошш — угорський державний і політичний діяч.

Топоніми 
 Валя-Борош — село у повіті Харгіта в Румунії.